Burbusay peut désigner :

Toponymes

Burbusay : l'une des douze paroisses civiles de la municipalité de Boconó dans l'État de Trujillo ;
 Burbusay : capitale de la paroisse civile de Burbusay de la municipalité de Boconó dans l'État de Trujillo.

Homonymie de toponyme